

Полквілл — місто, штат Північна Кароліна
 Полквілл — селище, штат Міссісіпі